Stanisław Miszewski (1874–1942) – księgarz, drukarz
 Stanisław Miszewski (1879–1969) – podpułkownik saperów Wojska Polskiego, odznaczony Orderem Virtuti Militari i Krzyżem Niepodległości z Mieczami (2 sierpnia 1931)

Przypisy